Filimonov ou Filimonoff (masculin, en ) ou Filimonova (féminin, en ) est un patronyme russe et le nom de plusieurs personnalités :

 Alexandre Petrovitch Filimonov (1866-1948), ataman du Kouban ;
 Aleksandr Vladimirovitch Filimonov (né en 1973), footballeur russe ;
 Dmitri Filimonov (né en 1971), joueur de hockey ;
 Stanislav Filimonov (né en 1979), sauteur à ski kazakh ;

Homonymie de patronyme
Patronyme russe